Донон:

 Донон — гора во Франции.
 Донон — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об.
 Донон, Жан-Батист — владелец петербургского ресторана «Донон», любимого места собраний композиторов, художников, аристократов и чиновников.
 Донон, Марион — французская актриса, режиссёр, сценарист, продюсер.